

Toponyme 

 Agon, l'ancien nom de l'actuelle commune française d'Agon-Coutainville dans la Manche, en région Normandie, le lieu-dit principal de cette commune ;
 Agón (avec un accent diacritique), une commune espagnole de la province de Saragosse, dans la communauté autonome d'Aragon.

Patronyme 

 Valentin Agon (né en 1970), un chercheur, inventeur, industriel et un entrepreneur béninois.

Autres 
Agôn peut désigner :
 agôn, un concours artistique ou sportif en Grèce antique.
 Agôn, une revue électronique en sciences humaines consacrée aux arts de la scène.

Agon peut désigner :
 Agon, un ballet pour douze danseurs, fruit de la collaboration entre le chorégraphe George Balanchine et le compositeur Igor Stravinsky ;
 Agon, un film albanais de Robert Budina sorti en 2013 ;
 Agon ou Les Gardes de la reine, le plus ancien jeu de pions pratiqué sur un tablier hexagonal.